Шлагер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шлагер, Александр (род. 1996) — австрийский футболист, вратарь.
 Шлагер, Вернер (род. 1972) — австрийский спортсмен, игрок в настольный теннис.
 Шлагер, Ксавер (род. 1998) — австрийский футболист, играющий на позиции полузащитника.